Kehn ist der Name folgender Orte:
 Kehn, Ortsteil der Stadt Tönisvorst im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen

Kehn ist der Familienname folgender Personen:
 Regina Kehn (* 1962), deutsche Literatur-Illustratorin